

Patronyme 

 Axel Olof Freudenthal (1836–1911), philologue et svecomane finlandais
 Dave Freudenthal (né en 1950), gouverneur de début 2003 à début 2011 de l'État américain du Wyoming. 
 Hans Freudenthal (1905-1990), mathématicien juif allemand, naturalisé néerlandais.
 Heinz Freudenthal (1905-1999), altiste et chef d'orchestre suédois d'origine allemande.
  (1839-1907), philosophe allemand.
 Peter Freudenthal (1938-), peintre suédois, fils de Heinz Freudenthal.
 Thor Freudenthal (né en 1972), réalisateur américain.

Toponymes 
 La ville tchèque de Bruntál est nommée Freudenthal en allemand.
 (9689) Freudenthal est un astéroïde nommé d'après Hans Freudenthal.
 Un village géorgien fondé par des colons allemands.

Homonymie
Homonymie de patronyme germanique